Az USB rövidítés lehetséges feloldásai:
 Universal Serial Bus, számítógépes adatbusz szabvány
 USB, ultrahanggal vezérelt biopsziás kezelés az onkológiában
 USB, egységesített S hullámsáv a kommunikációs műholdaknál
 USB, Upper Side Band - egy oldalsávos (SSB) adás felső oldalsávja